Masiuki – historyczna nazwa wsi Baczeńce 1, na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Masiuki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim